La Coppa di Israele 2019-2020  è la 60ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute dal 10 al 13 febbraio alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv.

Squadre
Partecipano le 26 squadre iscritte alla Ligat ha'Al e Liga Leumit. L'Hapoel Gerusalemme, il Maccabi Rishon LeZion, l'Hapoel Holon, l'Hapoel Tel Aviv, il Maccabi Tel Aviv e l'Hapoel Be'er Sheva entrano in gioco solo agli ottavi di finale, le altre squadre si sfidano per gli altri posti restanti.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2019-2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2019
Pallacanestro nel 2020
Coppa di Israele di pallacanestro maschile